Puchar Świata w skokach narciarskich 2010/2011 – 32. edycja Pucharu Świata mężczyzn w skokach narciarskich, która rozpoczęła się 27 listopada 2010 na skoczni Rukatunturi w fińskiej Ruce, a zakończyła 20 marca 2011 na Letalnicy w słoweńskiej Planicy. Zdobywcą Kryształowej Kuli został Austriak Thomas Morgenstern. Ostateczny kalendarz zawodów został zatwierdzony 3 czerwca 2010 w Antalyi. Był to pierwszy od 14 lat sezon, w którym nie został rozegrany Turniej Nordycki.

Podczas trwania sezonu nastąpiły następujące zmiany w kalendarzu PŚ:
 Grudniowe zawody w Harrachovie odwołano z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych - zastąpiły je dodatkowe konkursy w Engelbergu oraz w Zakopanem.
 W Garmisch-Partenkirchen rozegrano tylko jedną serię z powodu silnego wiatru. 
 Ostatnie zawody w Planicy ograniczono do jednej serii z powodu silnego wiatru.

We wszystkich konkursach Pucharu Świata obowiązywał także nowy system punktacji, w którym oprócz not za styl i długości skoku wpływ na notę końcową skoczka ma siła i kierunek wiatru, a także długość najazdu na próg. System ten obowiązywał w kilku ostatnich konkursach sezonu poprzedzającego.

Kalendarz i wyniki

Statystyki indywidualne

Konkursy drużynowe

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata

Klasyfikacja Turnieju Czterech Skoczni

Klasyfikacja Pucharu Świata w lotach narciarskich

Klasyfikacja FIS Team Tour

Klasyfikacja Pucharu Narodów

Man of the Day

Zwycięzcy kwalifikacji do zawodów 
Przed każdymi zawodami Pucharu Świata rozgrywane są kwalifikacje, których 50 najlepszych uczestników (40 w przypadku konkursów lotów) bierze udział w konkursie głównym. Przed zawodami w Harrachovie i Vikersund zostaną rozegrane tylko jedne kwalifikacje przed każdą z par konkursów. Finałowy konkurs w Planicy nie został poprzedzony serią kwalifikacyjną i wystartowało w nim 30 najlepszych skoczków całego sezonu.

Liderzy klasyfikacji generalnej Pucharu Świata 
Pozycja lidera Pucharu Świata należy do zawodnika, który w dotychczas rozegranych zawodach zgromadził najwięcej punktów do klasyfikacji generalnej cyklu. W przypadku równej liczby punktów, liderem Pucharu Świata jest ten zawodnik, który ma na swoim koncie więcej wygranych konkursów. W konkursie inaugurującym nowy sezon, rolę lidera przyjmuje zawodnik, który zwyciężył w poprzedniej edycji.

Trenerzy 
Trenerzy poszczególnych reprezentacji w sezonie 2010/2011:

Kwoty startowe 
Na podstawie Światowej Listy Rankingowej (WRL) wyznaczone są kwoty startowe dla poszczególnych krajów na dane periody Pucharu Świata 2010/2011. Kwota oznacza maksymalną liczbę reprezentantów, którą dany kraj ma prawo wystawić w zawodach. Państwu, które jest gospodarzem danych zawodów przysługują specjalne bonusy.

Poniżej wykaz kwot startowych, które dane państwo może wystawić w poszczególnych periodach. Państwa, których nie podano w poniższej tabeli mogą wystawiać do każdego konkursu co najwyżej dwóch skoczków.

Informacje o periodach 
 I period: LGP
 II period: 27 listopada - 19 grudnia (7 konkursów indywidualnych i 1 drużynowy)
 III period: 29 grudnia - 6 stycznia (TCS – 4 konkursy indywidualne)
 IV period: 8 stycznia - 23 stycznia (7 konkursów indywidualnych)
 V period: 29 stycznia - 6 lutego (FTT – 3 konkursy indywidualne i 2 drużynowe)
 VI period: 12 lutego - 20 marca (5 konkursów indywidualnych i 2 drużynowe)

Informacje, ciekawostki 
 Zawodnicy, którzy oficjalnie zakończyli karierę w trakcie lub po sezonie 2010/2011:
  Andreas Küttel
  Adam Małysz
  Harri Olli
  Primož Peterka
  Michael Uhrmann
  Janne Ahonen
 W grudniu 2010, po zawodach w Lillehammer, podczas treningów na skoczni HS-75 w Seefeld skręcenia kolana doznał Austriak Gregor Schlierenzauer, co wykluczyło go ze startów w Engelbergu oraz w dwóch pierwszych konkursach Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie i Garmisch-Partenkirchen.
 1 stycznia 2011 podczas konkursu w Garmisch-Partenkirchen Fin Ville Larinto nie ustał skoku na odległość 140,5 metra, przez co nabawił się kontuzji zerwania więzadła krzyżowego w kolanie, która wykluczyła go ze startów do końca sezonu.
 11 lutego 2011 na skoczni w Vikersund Norweg Johan Remen Evensen dwukrotnie pobił rekord świata w długości lotu. Najpierw, podczas treningu, skokiem na odległość 243 metry poprawił o 4 metry dotychczasowy rekord z Planicy swojego rodaka Bjørna Einara Romørena, a następnie w kwalifikacjach skoczył 246,5 metra, co było o 3,5 metra dłuższą odległością niż poprzedni rezultat.
 17 marca 2011 podczas treningu w Planicy do konkursu lotów, Fumihisa Yumoto doznał złamania ręki w okolicy nadgarstka, a jego rodak Noriaki Kasai urazu pleców. Ponadto Pascal Bodmer doznał zwichnięcia stawu barkowego, co wykluczyło ich ze startów w konkursie na Letalnicy.

Zobacz też 
 Puchar Świata w skokach narciarskich
 Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich 2010/2011

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2010 w sportach zimowych
2011 w sportach zimowych
2010/2011